Die Forest Hills Sony Ericsson WTA Tour Classic 2007 waren ein Tennis-Hartplatzturnier für Frauen in Forest Hills. Es war als Turnier der Tier-IV-Kategorie Teil der WTA Tour 2007. Das Turnier fand vom 20. bis 26. August 2007 statt.

Gewonnen hat das Turnier Gisela Dulko mit 6:2 und 6:2 gegen Virginie Razzano.

Ergebnisse

Setzliste

Weblinks 
 
 

WTA Tour 2007
Tennisturnier in Queens